Le Chesne kan syfta på:
 Le Chesne, Ardennes
 Le Chesne, Eure